Ольми — фамилия. Известные носители:
 Ольми, Ренато (1914—1985) — итальянский футболист.
 Ольми, Эрманно (1931—2018) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.